Szajan – wieś w południowym Kazachstanie

Osoby o tym nazwisku:
 Włodzimir Szajan – ukraiński filozof, orientalista-sanskrytolog, religioznawca, psycholog i nauczyciel, poeta, prozaik, tłumacz